България на труда и разума (с абревиатура: БТР) е политическа партия в България. Основана е през 2019 г. Седалището ѝ е разположено в град Бургас, България.

История 
На 22 март 2019 г. партията е регистрирана от Софийски градски съд. Основател и пръв председател на партията е инженер Георги Манолов.

Идеология 
Партията се обявява за излизането на България от НАТО и Европейския съюз.

Участия в избори

Парламентарни избори

юли 2021 г. 

На парламентарни избори през юли 2021 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 10 след жребий изтеглен в ЦИК на 9 юни 2021 г.

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,14 % подкрепа (или 3948 гласа).

2022 г. 
На парламентарните избори през 2022 г. участва с бюлетина № 12.

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. (по избирателни райони):

Източници

Външни препратки 
  
 Официален канал на партия България на труда и разума в Ютюб
 Официална страница на партия България на труда и разума във Фейсбук

Политически партии в България
Евроскептицизъм
Основани в България през 2019 година